Choroszczewo – kolonia w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Milejczyce.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.

Zobacz też 
 Choroszczewo

Przypisy 

Milejczyce (gmina)